Modul kan syfta på:

 Modul (matematik) – inom ringteorin motsvarigheten till ett vektorrum i linjär algebra
 Trackermodul – ett samlingsnamn dels för musikfiler sparade av trackerprogram, dels för själva musiken
 Modul – en typ av byggelement, se volymelement
 Modul – del i universitetskurs, se provmoment